Skrót AACP może oznaczać:
 Advanced Airborne Command Post
 American Academy of Cardiovascular Perfusion 
 American Academy of Craniofacial Pain 
 American Association of Colleges of Pharmacy
 American Association of Community Psychiatrists